Moschochori kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Moskhokhórion, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Moschochóri, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar